El término Barrón puede referirse a:

Barrón, pueblo y concejo perteneciente al municipio de la Ribera Alta en la provincia de Álava, País Vasco (España).
Barrón o Ammophila arenaria, planta perenne de la familia de las Poáceas.
El nombre común de la planta Ammophila arenaria.
El nombre común de la planta Hyparrhenia hirta.
El nombre común de la planta Lygeum spartum.
El nombre común de la planta Stipa gigantea.

Personalidades 
Fernando Barrón Ortiz, militar español de Caballería,  personaje relevante de la Guerra Civil Española.
Manuel Barrón y Carrillo, pintor español.
Eduardo Barrón González, escultor español.
Eduardo Barrón y Ramos de Sotomayor, militar español.
Carlos Barrón Redondo, jugador de fútbol sala español.
Oscar y Barrón, catedrático en el I.P.N.
Barrón F. el hermano más desconocido de las Hilton, se casa con una aristócrata